

Павловка — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Павловка — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Павловка — село, Узункольський район, Костанайська область

Павловка — присілок, Атюр'євський район, Мордовія
 Павловка — село, Баєвський район, Алтайський край
 Павловка — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Павловка — селище, Ічалківський район, Мордовія
 Павловка — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Павловка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Павловка — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Павловка — село, Локтівський район, Алтайський край
 Павловка — село, Лямбірський район, Мордовія
 Павловка — село, Новичихинський район, Алтайський край
 Павловка — село, Нурімановський район, Башкортостан
 Павловка — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Павловка — присілок, Сєверний район, Оренбурзька область
 Павловка — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Павловка — присілок, Старошайговський район, Мордовія
 Павловка — присілок, Темниковський район, Мордовія
 Павловка — село, Угловський район, Алтайський край

Див. також 
 Павлівка